Henri-Dominique Paratte (également connu sous le pseudo Victor Andrews), né à Berne le 19 mars 1950, d'un père jurassien et d'une mère lorraine, est écrivain, docteur de  cycle (université de Lille 3), traducteur et animateur culturel de nationalités suisse, française et canadienne, résidant en Nouvelle-Écosse, au Canada.

Ayant principalement publié de la poésie, des nouvelles, des essais et des articles de recherche et des textes journalistiques, il a été président de l'Association des écrivains acadiens, vice-président de la Fédération internationale des écrivains de langue française et a co-présidé la Commission sur le statut de l'artiste au Canada, conseillant en particulier les ministres Flora MacDonald et Marcel Masse. President sortant de l'association des Amis des Jardins Publics de la Municipalité Régionale d'Halifax, il est animateur et vice-président du conseil d’administration de la radio CKRH, C98, membre du réseau acadien C médias.

Biographie 

Actif dans diverses revues littéraires en anglais comme en français dans les années 1970, il a notamment écrit dans la revue littéraire Éloizes entre 1980 et 2000 (à Moncton) ainsi qu'au magazine acadien Ven'd'est (à Madran dans la péninsule Acadienne), pour lequel il a dirigé un numéro spécial et rédigé une chronique, sous un de ses noms de plume, « Ti-Pique le Madouesse ». 

Il a enseigné depuis 1973 au Canada, à l'université Acadia à Wolfville en Nouvelle-Écosse, où il a également dirigé la revue Swiss-French studies / Études romandes. Il fait partie des fondateurs de l'Association des interprètes et traducteurs de la Nouvelle-Écosse, ATINE/ATINS. 

Il a traduit en français le roman canadien classique  sous le titre Anne : La Maison aux pignons verts. Auteur de nouvelles et de récits dans de nombreuses revues, il remporte en 2014 le prix du polar des Maritimes.

Œuvres 

 Virgee tantra non arpadar, poésie, Grassin, Paris, France, 1972
 Mythe et roman : l'exemple irlandais, thèse doctorale déposée à l'université de Lille III sous la direction de Patrick Rafroidi (non publiée)
 La Mer Écartelée, poésie Éditions Naaman, Sherbrooke, Québec, Canada, 1979 : 
 Jura, Acadie : deux communautés francophones et leur évolution, essai, Le Rassemblement jurassien, 1980
 Dis-moi la nuit, poésie, Éditions d'Acadie, 1982
 Alexandre Voisard : aventures et avatars des feux d'une écriture, biographie/essai, Éditions universitaires, Fribourg, Suisse, 1986
 Confluences, suivi de Elouezes dans la nuit (Mouvance Américaine 1), poésie et essai, Éditions du Grand pré, Wolfville, Nouvelle-Écosse, Canada 1993
 Acadians, Nimbus Publishing, 1998 (en anglais)

Anthologies 
 Cinq Poètes Jurassiens, Société jurassienne d'émulation, 1972, poème, Chevauchée Frédéric (1969 - 1972)
 Plumes d'icitte, la première Acadie s'exprime, Imprimeries l'escarbot, Né, 1979 : Poèmes
 The Irish short story, publications de l'université de Lille III, Lille, France, 1979,  (en anglais) ; Patrick Boyle's tragic humanity
 Poésie acadienne contemporaine / Acadian poetry now, Éditions Perce-Neige, Moncton, NB, Canada, 1985 : Poèmes, ainsi que traducteur, éditeur du texte, et adjoint à la conception et à la coordination.
 Concerto pour huit voix, Éditions d'Acadie, Moncton, NB, Canada, 1989 : nouvelles
 L'ouest canadien et l'Amérique française, Université de Regina, Regina, Sk., Canada, 1990, 

 Dites-moi pas que ce drapeau est encore là : identités nationales et politiques culturelles au Canada, 1941 - 1991  Éditions du Grand pré, Wolfville, NÉ, Canada, 1991
 Exilés, marginaux et parias dans les littératures francophones, Éditions du Gref, Toronto, Canada, 1994, p. 209 - 220 ; Le voyeur des marges : le regard marginal comme technique de pénétration narrative dans les récits et romans de Jacques Chessex
 Walk through paradise, The national library of poetry, Owings Mills, MD, U.S.A., 1995, p. 502 (en anglais)
 Les écrits du millénaire : Éditions du Grand pré, Wolfville, NÉ, Canada, 2000 : Nouvelles
 Dans le palais de glaces de la littérature romande : Éditions rodopi, 2002,  : Nouvelle : Allô, l'agneau : prolégomènes à une nouvelle vision de l'écriture
 La fierté a une ville! : Éditions bôchagri, Montréal, Qc, Canada, 2016 : Nouvelle

Prix et distinctions 
 1973 : Prix d'encouragement de la commission de littérature francophone du canton de Berne
 1979 : Prix de littérature du canton de Berne pour La mer écartelée (alors attribué par la commission de littérature bilingue)
 2014 : Prix du polar des maritimes

Articles sur H-D. Paratte et son œuvre 
Daniel Fournier : Entrevue avec Henri-Dominique Paratte, Président de l'Association de Écrivains Acadiens: Le rêve acadien: exil, ghetto ou institution? : Moebius Numéro 29, Été, 1986, p. 7–22
 Alan Andrews : sur A literary and linguistic history of New Brunswick : Theatre research in Canada / Recherches théâtrales au Canada, Volume 9, number 1, spring 1988  
 Bettina L. Knapp : Review: Alexandre Voisard By Henri-Dominique Paratte : World literature today, Vol. 61, No. 4, Autumn 1987, p. 604  
 Alexandre L. Aprimoz : Henri-Dominique Paratte. Alexandre Voisard: Aventures et avatars des feux d'une écriture, Romance Quarterly vol. 36, 1989 - issue 1, pp. 117-118   
 François Gallays : La nouvelle : écriture(s) et lecture(s), Voix et images, Vol. 19, No. 2, hiver 1994, p. 408 - 412  
 Michel Gaulin : Discours minoritaires: Lettres québécoises 82, été 1996, p. 39 - 40   
 Wanda Campbell : Journal of Canadian studies / Journal d'études canadiennes, vol. 48, number/numéro 3, fall/automne 2014, pp. 162-180

Textes de H-D. Paratte disponibles en ligne 
 Chevauchée Frédéric (1969 - 1972) : Cinq poètes jurassiens, 1972
 La présence irlandaise dans Charles Guérin : Études irlandaises, 1979
 Irish poetry after Yeats (compte rendu) : Études irlandaises, 1979
 Croisement de rêves, réalités, idéologies dans quelques textes littéraires québécois du dix-neuvième et du vingtième siècle, Dalhousie french studies, 1982
 Gatien Lapointe: ouïr l'inouï : Dalhousie french studies, 1984
 Une conscience alternative : la celticité chez Daniel Odier : Études irlandaises, 1984
 Ferron, Madeleine : sur le chemin de Craig : Études irlandaises, 1984
 Fragments d'une réalité éclatée : prolégomènes à une socio-esthétique vécue de la littérature acadienne à a fin de 1986 : Études en littérature canadienne, 1986
 Planète quotidienne (réflexions sur des notes de voyage à New York, extraits), Liaison, 1986
 Jungles Bleues : Moeubius, 1986
 Alexandre Voisard, écrivain jurassien : Québec français, 1987 
 Les arts de création et l'institut universitaire : Liaisons, 1987 
 Nouveau-Brunswick, Volonté unanime d’en finir avec le sous-développement culturel : Liaison, 1987 
 Le grand Jack : le poète-cinéaste réoriente notre regard : Liaison, 1988 
 Fragments d'une réalité éclatée : P comme poésie, modernité ouverte entre l'Histoire et les images de mer : Dalhousie french studies, 1988
 Émergence d'un espace littéraire distinct ou fast-food de la littérature?... À propos d'Écriture franco-ontarienne d'aujourd'hui : Les cahiers du Vermillon, No.2 1989
 Vers la porte de Rhodonite (extraits) : LittéRéalité, 1989
 Lieux de poésie, poésie sans frontièe : LittéRéalité, 1990
 Du lieu de la création en Acadie : Entre le trop-plein et nulle part, Littérature canadienne / Studies in Canadian Literature, 1993
 Acadie : tradition et modernité : LittéRéalité, 1993
 Fleurs d'eau : LittéRéalité, 1993
 La Presse en Acadie : developpements et difficultés, LittéRéalité, 1993
 Jean Daigle (s. la dir. de), L'Acadie des Maritimes, miroir de notre diversité, LittéRéalité, 1993
 Entre tradition et modernité, nationalisme et ouverture : Jura-Acadie, réflexions 1997 : Revue francophone d'Amérique, 1998
 Poème dans : Échos, jour 6, Ancrage, la revue acadienne de création littéraire, Avril 2017.

Notes et références

Liens externes 
 Paratte, Henri-Dominique, sur literapedia bern
 Paratte, Henri Dominique, fiche de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques.
 

Écrivain suisse du XXe siècle
Écrivain suisse du XXIe siècle
Écrivain canadien du XXe siècle
Écrivain canadien du XXIe siècle
Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Poète suisse romand
Poète néo-écossais
Poète français du XXe siècle
Poète français du XXIe siècle
Naissance en mars 1950
Naissance à Berne